Korbel ist der Familienname folgender Personen:

 Berni Korbel (* 1953), deutscher Fußballspieler
 Jan Korbel (* 1975), in der Schweiz geborener deutscher Genetiker
 Josef Korbel (1909–1977), tschechoslowakischer Diplomat und  Autor
 Mario Korbel (1882–1954), tschechischer Bildhauer
 Petr Korbel (* 1971), tschechischer Tischtennisspieler
 Rüdiger Korbel (* 1959), deutscher Tiermediziner und Hochschullehrer

Siehe auch:
Corbel
Körbel